Jean-Jacques Pillot (1808-1877) – rivoluzionario e scrittore francese
 Luc Pillot (1959) – ex velista francese
 Pierre Pillot (1748-1822) – ebanista francese